Ivan Boždar (Gradište kraj Županje, 5. studenoga 1936.) je hrvatski prozaist, dramski pisac, pjesnik, satiričar i humorist.

Životopis 
Osnovnu je školu završio u Gradištu, a gimnaziju u Županji. Kad se je zaposlio, radio je razne administrativno-voditeljske poslove. Od 1967. do umirovljenja bio je djelatnik Nacionalne i sveučilišne knjižnice. 

Pisao je dramske tekstove, feljtone, putopise i aforizme. Dugo je godina pisao poučne članke za mladež u Modroj lasti. Djela su mu česta u školskoj literaturi.

Ondašnja RTV Zagreb (današnji HRT) izvela je brojne njegove komedije, drame, priče, znanstveno-fantastične pripovijesti i pjesme, a uredila su ih poznata imena: Anita Kolesar, Branko Hribar, Tomo Podrug, Meira Vindakijević i ostali.

Surađivao je u Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, Telegramu, Kerempuhu, Čvorku, Brodolomu, Žalcu, Žulju, Smibu, Hrvatskom slovu (pod pseudonoimom Satir iliti podivljali čovik) i dr. 1971. je u Kazalištu Komediji, izvedena je njegova Poslanica Hrvatima.

Inicirao je osnivanje pododbora Matice hrvatske u Županji.

Nagrade i priznanja 
Nagrada Dubravko Horvatić 2005., 2. nagrada za poeziju, za priču Zemlja

Izvori 
Ivan Boždar, osobne stranice

Hrvatski pjesnici
Hrvatski književnici
Hrvatski putopisci
Hrvatski dramatici